ulica Stefana Starzyńskiego – popularna nazwa ulic w Polsce;

 ulica Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Zobacz też 
rondo Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Starzyńskiego